An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2021 beteiligten sich 53 Mitgliedsverbände der UEFA. Die Auswahlmannschaften von Ungarn und Slowenien waren als Veranstalter der Endrunde bereits für diese qualifiziert.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie beschloss die UEFA am 17. März bzw. am 1. April, die für April 2020 und Juni 2020 angesetzten Qualifikationsspiele zunächst bis auf Weiteres auszusetzen. Die Spiele, die ursprünglich von März bis September stattfinden sollten, wurden neu terminiert. Die letzten Gruppenspiele fanden nun am 17. November 2020 statt, während die Play-offs entfielen.

Modus 
Die 53 Nationalmannschaften wurden in acht Gruppen zu jeweils sechs Mannschaften und eine weitere Gruppe mit fünf Mannschaften gelost. Die Nationalteams trugen ihre Begegnungen ab dem 20. März 2019 mit Hin- und Rückspielen aus.

Ursprünglich sollten sich die neun Gruppensieger und der Zweitplatzierte mit der besten Bilanz (ohne Berücksichtigung der Ergebnisse gegen sechstplatzierte Teams) direkt qualifizieren, während die acht übrigen Gruppenzweiten in Play-offs vier weitere Teilnehmer ausspielen sollten. Am 17. Juni 2020 wurde ein verändertes Format veröffentlicht; die fünf besten Zweitplatzierten qualifizierten sich nun direkt für die Endrunde. Außerdem beschloss die UEFA, dass ein Spiel, für das eine Mannschaft wegen Quarantäneauflagen aufgrund eines COVID-19-Ausbruch keine 13 Spieler aufbieten kann, als 0:3-Niederlage gewertet wird. Sollten beide Mannschaften unter Quarantäne gestellt werden und keine 13 Spieler einsetzen können, wird das Ergebnis der Partie per Los entschieden (d. h. Sieg 1:0, Niederlage 0:1 oder Unentschieden 0:0).

Auslosung

Lostöpfe 
Sämtliche Mannschaften wurden in fünf Töpfe zu jeweils neun Mannschaften und einen Topf zu acht Mannschaften eingeteilt. Entscheidend für die Topfeinteilung waren die Koeffizienten der Teilnehmer, wobei jene in Topf A den höchsten und jene in Topf F den niedrigsten aufwiesen. Aus diesen sechs Töpfen wurden neun Gruppen gebildet.

Die Auslosung der Gruppen fand am 11. Dezember 2018 in Nyon statt.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 7 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 8 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 9 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Tabelle der Gruppenzweiten 
Die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde. Die Ergebnisse gegen den jeweiligen Sechstplatzierten finden in der Tabelle keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielplan der EM-Qualifikation auf de.uefa.com (englisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation 2021
Fußballveranstaltung 2020
Fußballveranstaltung 2019